

События

По месту

Римская империя 
 Консулы Лициний Валериан и Луцилл.
 Император Галлиен совершает две попытки нанести поражение узурпатору Постуму, но в первом случае по небрежности Авреола, командира элитной кавалерии, тому удаётся бежать. Во второй раз, Галлиен получает ранение стрелой и снимает осаду Галльского города где Постум укрепился. Больше серьёзных попыток нанести поражение Постуму Галлиен не делал, больше сконцентрировавшись на политических и военных проблемах на Дунае и в восточной части империи.
 Постум останавливает своё продвижение к Риму.
 Галлиен издаёт приказ о фортификации Милана и Вероны.
 Галлиен останавливает вторжение готов на Балканах.

Азия 
 20 тыс. семейств хуннов, ранее убежавших в степь, просили принять их в подданство. Их поселили в Хэси.
 265—290 — Император Цзинь У-ди (Сыма Янь).
 Китайский военачальник Сыма Янь (внук и сын победоносных полководцев) захватывает власть в государстве Вэй и создаёт династию Цзинь.
 265—316 — Цзиньская империя.

Скончались 
 Ма Цзюнь, китайский Инженер и изобретатель колесницы указывающей на юг
 Императрица Цю, жена Сунь Сю правителя царства У
 Сыма Чжао, сын Сыма И, младший брат Сыма Ши и генерал царства Вэй (родился в 211)

См. также